Cromwell kan syfta på

Cromwell (film) – en brittisk historisk dramafilm från 1970
Cromwell (stridsvagn) – en brittisk stridsvagn från andra världskriget

Geografi
Cromwell, Connecticut – en stad i USA
Cromwell, England - en ort och civil parish i Nottinghamshire, England

Personer
James Cromwell (1940–), amerikansk skådespelare
John Cromwell (1887–1979), amerikansk regissör och skådespelare
Oliver Cromwell (1599–1658), engelsk lordprotektor
Richard Cromwell (1626–1712), son och efterträdare till Oliver Cromwell
Thomas Cromwell (~1485–1540), earl av Essex